Convoy puede referirse a:

 Convoy, un grupo de vehículos de cualquier tipo que viajan juntos para darse apoyo mutuo.

Geografía
 Convoy, una villa ubicada en el condado de Van Wert en el estado estadounidense de Ohio.

Cine
 Convoy, una película de 1927 protagonizada por Lowell Sherman.
 Convoy, una película de 1940 dirigida por Pen Tennyson.
 Convoy, una película de 1978 dirigida por Sam Peckinpah.